Un condensat est  originellement un solide ou un liquide produit par la condensation d'un gaz. Plus généralement, un condensat est le produit d'une , plus dense que le système initial.

 Les condensats de gaz naturel sont un type de pétrole léger : ce sont des hydrocarbures qui, gazeux dans le gisement, se condensent une fois refroidis par la détente en tête de puits.
 En physique, le condensat de Bose-Einstein est un état particulier de la matière à très basse température.
 En chimie, le condensat est le produit d'une réaction de condensation. Employé seul, le terme désigne généralement le condensat de vapeur d'eau. Par exemple, il est produit au quotidien dans une chaudière à condensation. Certains condensats industriels font l'objet de traitements particuliers (ex. : condensats de centrales nucléaires) Des condensats de vapeurs de combustion sont aussi produit et utilisés à fin d'analyses (par exemple condensat de fumée de cigarette que l'on peut analyser).
 En médecine, l'analyse du condensat de l'air exhalé par les poumons peut être une source de renseignement sur l'état de santé du patient.
 La production d'alcool produit aussi des condensats (condensats de distilleries...).
 En géologie, on peut condenser des gaz ou fumerolles émis par des volcans actifs pour les analyser.
 En cryptographie, le condensat est synonyme de hash ou empreinte, résultat de l'application d'une fonction de hachage sur un message (ou, dans le domaine informatique, sur un fichier).

Références